«Сумасшедший на воле» () — комедийный фильм Тима Аллена, вышедший на телеэкраны в 2010 году.

Сюжет 
После выхода из тюрьмы Томми решил завязать с прошлым и начать новую жизнь. Но всё получается совсем не так, как он хочет. Его достаёт сумасшедшая семейка, а приятель зовёт на новое дело. Вдобавок ко всему он влюбляется в женщину-полицейскую, которая надзирает за ним.

В ролях

Ссылки 
 
 

Фильмы США 2010 года
Детективные фильмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 2010 года
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы на английском языке